Сабари — гидроним

 Сабари — озеро в Афганистане и Иране.
 Сабари — левый приток реки Годавари (Индия).